

Рафіково — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Рафіково — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан